Уиткрофт () — фамилия. Известные носители:
 Уиткрофт, Джордж (1905—1987) — английский шахматист и шахматный функционер.
 Уиткрофт, Джорджина (род. 1965) — канадская кёрлингистка.
 Уиткрофт, Стивен (род. 1947) — австралийский историк.